Browning M1903 — самозарядный пистолет, разработанный Дж. М. Браунингом для вооружения армии и сил полиции. Это оружие производилось бельгийской фирмой «Fabrique Nationale D'armes de Guerre Herstal» (FN). Конструкция этого пистолета оказалась очень удачной и он был принят на вооружение в Бельгии, Голландии, Перу, а также некоторых других государствах.

История 
В период до начала Первой мировой войны в Бельгии было выпущено 38 тысяч пистолетов, из которых 10 тыс. было поставлено в Швецию и 8 тыс. - в Османскую империю.

Конструкция 
Автоматика пистолета действует по принципу отдачи свободного затвора. Возвратная пружина размещена внутри кожуха-затвора под стволом. Ударно-спусковой механизм курковый, несамовзводный, со скрытым курком. Боевая пружина пластинчатая, расположена вдоль задней стенки рукоятки, за магазином. Предохранителей два — флажковый на левой стороне рамки и автоматический в виде рычага на задней стенке рукоятки (выключается, когда стрелок плотно обхватывает рукоятку рукой). Магазин коробчатый, отъёмный, однорядный, размещён в рукоятке. Прицельные приспособления открытые, нерегулируемые.
Некоторое количество пистолетов было выпущено с приставной кобурой-прикладом и магазином увеличенной ёмкости на 10 патронов.

На вооружении 
 : принят на вооружение под наименованием 9 mm pistol m/07, до начала первой мировой войны закуплено 10 000 бельгийских пистолетов, ещё 89 230 шт. было выпущено в 1917—1942 годах на оружейном заводе «Хускварна» (Husqvarna Vapenfabriks A.H.). На рукояти пистолета шведского производства логотип FN был заменён на логотип «Хускварны».
 : не принят на вооружение армии, но использовался в других структурах, производился на Национальной оружейной фабрике в Эрнстале (FN), в 1903—1927 годах выпущено 58 442 шт., общий выпуск в 1903—1940 гг. составил около 60 тыс. шт.
 : большое количество поступило из Европы после начала гражданской войны.
 : с 1908 до начала первой мировой войны в августе 1914 года закуплено 8 тыс. пистолетов для полиции
 : в 1922—1926 годах закуплено 4616, оставались на вооружении до середины 1930-х годов, позднее проданы в Испанию
 : 100 шт. имелось на вооружении к моменту окончания гражданской войны; во время советско-финской войны 1939—1940 годов шведские пистолеты поступали на вооружение финской армии и к концу войны имелось 860 пистолетов бельгийского и шведского производства, они использовались во время Второй мировой войны, к весне 1944 года их осталось 772.
 : до начала Первой мировой войны в Бельгии закуплено 500 шт. для норвежской армии
 : 324 шт. закуплено в 1927 году и некоторое количество из этих пистолетов оставалось на вооружении парагвайской армии в 2012 году
 : некоторое количество было поставлено до начала первой мировой войны
 : во время Первой мировой войны захваченные в Бельгии пистолеты поступали в войска.
 : некоторое количество пистолетов с приставными кобурами-прикладами было закуплено в 1908—1914 годах для полиции, Отдельного корпуса жандармов (у этих пистолетов на затворе стояли клейма «МОСК. СТОЛ. ПОЛИЦіЯ» или «МСП», «О.К.Ж.») и Охранной стражи сев.-зап. жел. дорог (клеймо «С.З.Ж.Д.»); помимо указанного, в феврале 1907 года пистолет был включён в перечень рекомендованных систем пистолетов, которые разрешалось приобретать в частном порядке офицерам царской армии в качестве личного оружия вместо револьвера обр. 1895 г..
 : принят на вооружение.
 : принят на вооружение.
  РСФСР: некоторое количество пистолетов «браунинг» обр. 1903 года находилось на вооружении небольшой части личного состава РККА в период гражданской войны (в основном, у командиров) по меньшей мере до 1920 года
 : некоторое количество пистолетов закуплено в 1927 году
 : после оккупации Бельгии и Дании, пистолеты под наименованием Pistole 622(b) поступили на вооружение агентов абвера, оккупационных войск и охранно-полицейских формирований

См. также 
 Браунинг (пистолет)
 ТТ

Примечания

Литература 
 Материальная часть стрелкового оружия. Под ред. А. А. Благонравова. - М.: Оборонгиз НКАП, 1945
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. М., ООО «Издательство АСТ», «Воениздат», 2002.
 Ян Хогг. Огнестрельное оружие: справочник. М., "Астрель" - АСТ. 2004. стр.19

Ссылки 
 М. Р. Попенкер. Пистолет FN / Browning M.1903 (Browning No.2) (Бельгия) / сайт "Современное стрелковое оружие мира"
 FN Browning 1903 года
  пистолеты Браунинга

Военная продукция FN Herstal
Самозарядные пистолеты Бельгии
Пистолеты Первой мировой войны
Оружие под патрон 9 × 20 мм SR Browning Long
1903 год в Бельгии